Whitechapel — лондонська галерея сучасного мистецтва.
 Whitechapel — американський дезкор-гурт.
Whitechapel — їх однойменний четвертий студійний альбом.
 Вайтчепел — історичний район Лондона.
 Вайтчепел — британський телесеріал.
  — станція Лондонського метро, London Overground та Crossrail